FLAG в контексте химиотерапии обозначает общепринятый в онкогематологии акроним для режима химиотерапии, используемого при лечении рецидивов или рефрактерного острого миелоидного лейкоза, а также острого лимфоидного лейкоза, некоторых видов лимфом и бластных кризов при хроническом миелоидном и хроническом лимфоидном лейкозах.

Стандартный режим FLAG состоит из:
 Флударабина — (FL)udarabine;
 Высокодозного Цитарабина — (A)ra-C;
 Гранулоцитарного колониестимулирующего фактора — (G)-CSF, с целью уменьшения постхимиотерапевтической лейкопении.

Существуют также интенсифицированные версии, в которых к стандартному режиму FLAG добавляется третий химиотерапевтический агент:

FLAG-IDA или FLAG-Ida или IDA-FLAG или Ida-FLAG — это основанный на FLAG режим, к которому добавлен идарубицин, то есть:
 Флударабин — (FL)udarabine;
 Высокодозный Цитарабин — (A)ra-C;
 Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор — (G)-CSF;
 Идарубицин — (IDA)rubicin.

Mito-FLAG или MITO-FLAG или FLAG-MITO или FLAG-Mito или FLANG — это другая модификация FLAG, с добавлением митоксантрона, то есть:
 Флударабин — (FL)udarabine;
 Высокодозный Цитарабин — (A)ra-C;
 Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор — (G)-CSF;
 Митоксантрон — (Mito)xantrone или Novantrone.

T-FLAG или Topo-FLAG или FLAG-T или FLAG-Topo — модификация FLAG с добавлением топотекана, то есть:
 Флударабин — (FL)udarabine;
 Высокодозный Цитарабин — (A)ra-C;
 Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор — (G)-CSF;
 Топотекан — (T)opotecan.

FLAMSA — ещё одна модификация FLAG с добавлением амсакрина, то есть:
 Флударабин — (FL)udarabine;
 Высокодозный Цитарабин — (A)ra-C;
 Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор — (G)-CSF;
 Амсакрин — (AMSA)crine.

Режим дозирования

Стандартный FLAG без каких-либо добавлений

FLAG-IDA

Mito-FLAG

T-FLAG

FLAMSA

Ссылки 

Режимы химиотерапии при остром миелоидном лейкозе
Режимы химиотерапии при лимфомах